Гор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 182 км². Население — 917 человек (на 2010 год). Расстояние — 82 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Microweb turística de Gor realizada por el Patronato de Turismo de Granada 
 Datos de Gor en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Situación de Gor en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Blog de Gor 
 Foro de Gor
 «La Distancia», peña taurina de Gor
 Resultados elecciones municipales de 2007 en Gor

Муниципалитеты Гранады